Chylin peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Chylin, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Chylin, un village dans la voïvodie de Lublin